

Toponyme 
 Tadousse, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Tadousse-Ussau ;
 Tadousse-Ussau, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme